Reazione – in meccanica, forza generata da un'altra
 Reazione – orientamento politico-culturale
 Reazione – gruppo musicale italiano
 Reazione – metodo di propulsione (motore a reazione)
 Reazione – sinonimo di retroazione.
 Reazione chimica – in chimica, trasformazione della materia che avviene tra atomi o loro composti (tra cui le molecole) in chimica atomica
 Reazione chimica dei funghi
 Reazione nucleare – in chimica nucleare, trasformazione della materia che riguarda il nucleo di un atomo di uno specifico elemento chimico
 Reazione avversa a farmaco – risposta indesiderata che si verifica in seguito alla somministrazione di un farmaco, sebbene quest'ultima fosse appropriata allo scopo desiderato